Илья́ Не́сторович Ве́куа (; 6 мая 1907 — 2 декабря 1977) — советский учёный-математик и механик, специализировавшийся в дифференциальных уравнениях с частными производными, сингулярных интегральных уравнениях, обобщённых аналитических функциях и математической теории упругих оболочек. Академик АН Грузинской ССР (1946) и АН СССР (1958), президент АН Грузинской ССР (1972—1977). Герой Социалистического Труда (1969).

Биография 
Родился 23 апреля (6 мая по новому стилю) 1907 года в абхазском селе Шешелета (в настоящее время село находится ) в крестьянской семье.

Окончил Тбилисский государственный университет (1930).
В 1930—1933 годах в докторантуре ЛГУ. Кандидат физико-математических наук (1937). Стал доктором физико-математических наук и профессором в 1940 году. В 1944 году был избран членом-корреспондентом, а в 1946 году — действительным членом АН Грузинской ССР. В том же 1946 году избран членом-корреспондентом, а в 1958 году — действительным членом АН СССР.

В 1951—1957 годах работал заведующим кафедрой теоретической механики МФТИ. С 1954 по 1959 — заместитель директора МИАН имени В. А. Стеклова.

В 1955 году подписал «Письмо трёхсот».

Вошёл в Первоначальный состав Национального комитета СССР по теоретической и прикладной механике (1956).

Первый ректор Новосибирского государственного университета (1959—1965). Вице-президент АН Грузинской ССР (1964—1965). В 1965—1972 годах — ректор ТбГУ. С 3 мая 1972 года по 2 декабря 1977 года — президент АН Грузинской ССР.

Член ВКП(б) с 1943 года. Член ЦК КП Грузии (1966—1977). Депутат ВС СССР 7—9 созывов (1966—1977).

Скончался 2 декабря 1977 года. Похоронен в Тбилиси на горе Мтацминда.

Научные интересы 
Основные труды относятся к различным научным направлениям математической физики. Работы в области дифференциальных уравнений с частными производными в основном посвящены созданию аналитической теории обширного класса уравнений эллиптического типа. Векуа внес большой вклад в теорию одномерных сингулярных интегральных уравнений, открыл и исследовал новый класс нефредгольмовых эллиптических краевых задач. В области механики Векуа предложил новый вариант математической теории упругих оболочек. Им решены трудные проблемы малых изгибаний поверхностей и тесно с ними связанные задачи безмоментной теории оболочек.

Память 
 Именем И. Н. Векуа назван Институт прикладной математики Тбилисского университета, а также 42-я физико-математическая школа и Сухумский Институт физики и технологии имени Ильи Векуа в г. Tбилиси (домашняя страница (англ.))

 В честь И. Н. Векуа на здании Новосибирского государственного университета установлена мемориальная доска
 К 100-летию И. Н. Векуа в Новосибирском государственном университете проведена международная конференция «Дифференциальные уравнения, теория функций и приложения».
 С 2007 года ежегодно параллельно в Грузии и России проводится Международная олимпиада по программированию на Кубок Векуа, в которой предусмотрены как командный, так и личный турниры.
 В абхазском городе Гал, возле администрации, установлен памятник И. Н. Векуа
 На доме № 14 по улице Кекелидзе в Тбилиси, в котором жил академик И. Н. Векуа, установлена мемориальная доска.
 В Новосибирском Академгородке именем академика названа тропинка близ Новосибирского государственного университета.

Награды и премии 
 Сталинская премия второй степени (1950)— за монографию «Новые решения эллиптических уравнений» (1948)
 Государственная премия СССР (1984 — посмертно) — за монографию «Некоторые общие методы построения различных вариантов теории оболочек» (1982)
 Герой Социалистического Труда (1969)
 Ленинская премия (1963) — за научный труд «Обобщённые аналитические функции» (1959)
 шесть орденов Ленина (1959, 1961, 1966, 1969, 1975, 22.02.1977)
 орден «Знак Почёта» (1946)
 медаль «За оборону Кавказа» (1946)
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946)
 заслуженный деятель науки Грузинской ССР (1950).

Семья 
Жена — Тамара Васильевна Векуа.

Дочь — Ламара Ильинична.

Внук — Илья Ношреванович Тавхелидзе, родился 6 февраля 1955 года, математик, в 1976 году окончил механико-математический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, кандидат наук (1979), доктор наук (2004), лауреат премии им. И. Н. Векуа (1984), в 1988—2005 годах — заместитель директора Института прикладной математики Тбилисского университета.

Внук — Георгий Валерианович Векуа, врач, переводчик.

Братом зятя И. Н. Векуа был известный физик А. Н. Тавхелидзе.

Литература 
 Первый состав Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике. Составители А. Н. Богданов, Г. К. Михайлов / под редакцией д-ра физ.-мат. наук Г. К. Михайлова. — Москва: «КДУ», «Университетская книга», 2018. — 70 с. ISBN 978-5-91304-805-9

Примечания

Ссылки 

 Илья Несторович Векуа (к 70-летию со дня рождения)
 Новосибирская Книга Памяти | ВЕКУА ИЛЬЯ НЕСТОРОВИЧ 
 Персональная страница на сайте Фотоархив СО РАН 
  Международная конференция  «Дифференциальные уравнения, теория функций и приложения», посвященная 100-летию со дня рождения академика И. Н. Векуа Новосибирск, 28 мая — 2 июня 2007 г.
 Илья Векуа (1907—1977). Биобиблиография, Тбилиси, 1987 на сайте Национальной академии наук Грузии
 И. Н. Векуа (о нём)  // на странице ЦАГИ.

Выпускники Тбилисского государственного университета
Заслуженные деятели науки Грузинской ССР
Академики АН Грузинской ССР
Преподаватели кафедры высшей математики Московского физико-технического института
Преподаватели кафедры теоретической механики Московского физико-технического института
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Сотрудники ЦАГИ
Сотрудники СО АН СССР
Сотрудники МИАН
Члены ЦК КП Грузии
Подписавшие «письмо трёхсот»
Ректоры Новосибирского государственного университета
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Похороненные в пантеоне Мтацминда
Ректоры Тбилисского государственного университета
Президенты Академии наук Грузии
Делегаты XXV съезда КПСС